Variator bezeichnet

 einen Begriff in der Kostenrechnung, siehe Variator (KER)
 ein besonderes Getriebe, siehe Variator-Getriebe